Булгаковский сельский совет

Россия
Булгаковский сельсовет (Башкортостан) — Республика Башкортостан
Булгаковский сельсовет — Республика Мордовия, Кочкуровский район
Булгаковский сельсовет — Тамбовская область, Гавриловский район
См. также
Булгаковский сельский округ — Рязанская область, Касимовский район
Булгаковский округ — Саратовская область, Воскресенский район
Булгаковский сельский округ — Смоленская область, Духовщинский район

Украина
Булгаковский сельский совет (Кременский район) — Луганская область

Примечания